Сонгайские языки — языки народа сонгай, прежде считались одним языком. Распространён в среднем течении Нигера, на территории государств Мали, Нигер и Бенин.

Существует трудность отнесения языка сонгаи к какой-либо макросемье, однако наиболее распространено мнение об их принадлежности к нило-сахарским языкам.

Согласно французскому лингвисту Р. Николаи, сонгайские языки состоят из двух групп диалектов: южно-сонгайских диалектов и северо-сонгайских диалектов. Взаимопонимание между представителями этих групп отсутствует.

Наиболее распространены диалекты Гао (Мали) и Зарма (Нигер).

Содержит большое количество арабизмов и заимствований из языков манде и французского языка.

Письменность 
Во времена империи Сонгаи, когда один из сонгайский диалектов был официальным языком государства, для записи текстов на нём использовалась арабская вязь. Сейчас сонгайская письменность основана на латинском алфавите.

Праязык 
Прасонгай:

Примечания 

Нило-сахарские языки
Языки Африки